Mattias Karlsson peut désigner :

 Mattias Karlsson (1991-), joueur de tennis de table suédois ;
 Mattias Karlsson (1969-), footballeur suédois ;
 Mattias Karlsson (1972-), orienteur suédois ;
 Mattias Karlsson (1977-), homme politique suédois ;
 Mattias Karlsson (1984-), orienteur suédois ;
 Mattias Karlsson (1985-), joueur de hockey sur glace suédois.

Voir aussi

Notes et références